Anastasija Pavljučenkova e Urszula Radwańska hanno battuto in finale Misaki Doi e Kurumi Nara 6-4, 2-6, [10]-[7]

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Torneo di Wimbledon 2007